Olika personer heter Johan Elf:
 Johan Elf (handbollsspelare)
 Johan Elf (biolog)